Lojas de Adoção são lojas femininas, assim chamadas porque eram adotadas por uma Loja masculina, funcionando sob a égide desta.

Estas Irmãs, estão longe de participar em igualdade com os Irmãos, o próprio nome dado a essa maçonaria feminina indica já que as suas integrantes formam uma classe inferior aos homens, estas não podem fundar Lojas particulares e independentes e administrar ou dirigir por elas mesmas os trabalhos, pelo contrário estas são "adotadas" por Lojas masculinas e convidadas nas assembleias por aqueles que têm um ritual especial para elas.

A Loja de Adoção é essencialmente um anexo de uma Loja masculina, as reuniões destas lojas, em geral são precedidas de uma sessão de uma Loja masculina, as Irmãs devem por isso estar a postos a fim de poder entrar na sala onde os Irmãos estavam a trabalhar previamente.

Origens 
Clavel afirma que "a Franco-Maçonaria das mulheres foi instituída em 1730, mas suas formas só foram fixadas definitivamente a partir de 1760", referindo fatos históricos:

Em 1730 foi fundada a Ordem da Fidelidade, em França, que tinha apenas quatro graus, dois anos depois surge outra, a Ordem dos Cavaleiros e Heroínas da Âncora (que estava ligada à Ordem masculina Cavaleiros e Ninfas da Rosa) que não aceitavam mulheres como membros mas que foram os primeiros a usar os sinais de reconhecimento com elas e aceitar a sua presença em algumas cerimônias e em 1738 foi fundada a Ordem de Moisés na Alemanha que tinha uma filosofia semelhante mas que mais tarde evoluiu para um âmbito misto.

Surgiu em 1747 a Ordem dos Lenhadores, que havia tomado suas principais cerimónias de outra, os Carbonários de Itália, o lugar de reunião dessas ordens era conhecido como Corte Florestal (que traduzido para os termos usados na maçonaria actual, seria algo como "Pedreiros da Floresta"), aqui o Mestre era chamado de Pai-Mestre e os seus membros tratados por bons primos e boas primas, esta Ordem dos Lenhadores, foi muito popular na época e as senhoras da alta nobreza francesa eram muito bem acolhidas nas suas reuniões e esta participação gerou a criação de outras, conhecidas como Ordem do Machado e Ordem da Felicidade, essas novas ordens combatiam fortemente a Franco-Maçonaria no que tange ao seu exclusivismo.

Forestier divide estas sociedades em três tipos:
 Sociedades eróticas;
 Associações parodiando as provas que a maçonaria impunha aos candidatos ou buscando fazer-lhe concorrência;
 Sociedades que estabeleciam laços de afeição platônica entre os membros pertencentes aos dois sexos.

Criação do Rito de Adoção 
Com estas precedências é criado em 1774 o Rito da Adoção pelo Grande Oriente de França, que via essas ordens como potenciais candidatos a prejudicar sua moral, este prescrevia que:
 só Franco-Maçons podem comparecer às reuniões
 cada Loja de Adoção estará sob o jugo de uma Loja Maçónica regularmente constituída
 o Venerável desta última, ou seu deputado, será o oficial que presidisse acompanhado da presidente da Loja de Adoção.

No seguimento desta decisão ano seguinte é criada em Paris a Loja Santo Antônio, regida pela Duquesa de Bourbon, nomeada Grã-Mestra do novo rito, desta apareceram posteriormente mais duas Lojas, batizadas de Candura e Nove Irmãs.

O Ir.'. Bernadin dizia que o rito da adoção não tem história, pois esta "maçonaria consistia somente em sessões de iniciação, em cerimônias ritualísticas, em bailes e em divertimentos artísticos".

Um maçom francês, conhecido como Cavaleiro do Bois Beauchêne (trad. Bosque Beauchêne) teve a ideia de fundar, em 1774, lojas femininas regulares, que seriam filiais das masculinas, levariam o mesmo nome e acolheria as esposas, primas e parentes dos maçons regulares, estas Lojas teriam quatro graus com um simbolismo adaptado ao universo feminino: Aprendizes, Companheiras, Mestras e Mestras Perfeitas, porém a ideia parece não ter vingado.

Em 1786 aparece a Loja Maçonaria Egípcia ou Rito Egípcio da Maçonaria Andrógina, fundada pelo conhecido Conde Cagliostro, que havia sido iniciado em 1760 na maçonaria, este alegava, que as mulheres eram admitidas nos antigos mistérios e que não havia razão para excluí-las das ordens da época.

Dois anos depois é fundada a Loja Estrela do Oriente, com um rito de adoção de apenas cinco graus, baseado em cinco heroínas da bíblia, Adah, Ruth, Esther, Martha e Electra.

O fim das Lojas de Adoção em França começou de maneira brutal, durante a Revolução Francesa, a princesa Lamballe, Grã-Mestra em 1786 das Lojas de Adoção, que havia sido eleita pelas Lojas daquele país, foi encarcerada e executada em 1792, no período do Consulado, as Lojas de Adoção ainda se constituíram quando Josefina de Beauharnais, a imperatriz de Napoleão Bonaparte, foi encarregada por este de reconstruí-las, tendo esta iniciado a Condessa de Canisy (a sua dama de honra) numa Assembléia que teve lugar em Estrasburgo no ano de 1805, mas em 1810, o então Imperador, acabou por extinguí-las só 83 anos depois, em 1893 é que reapareceriam.

Aceitação 
Todas estas Ordens, bem como a aceitação por parte de outras Obediências Maçônicas de Lojas de Adoção, foram e são consideradas irregulares pela Grande Loja Unida da Inglaterra, pois estes colocaram como um ponto de honra o da não iniciação de mulheres.

Ver também 
 Maçonaria
 União Maçónica Feminina de França
 Grande Loja Feminina de França
 Le Droit Humain

Ligações externas 
 
 
Ordem Maçônica Mista Internacional Le Droit Humain - Federação Brasileira
Ordem Maçónica Mista Internacional Le Droit Humain - Federação Portuguesa

Bibliografia 
COUTO, Sergio Pereira. Sociedades Secretas: Maçonaria, Editora Universo dos Livros, 2006 (2.ª ed.) ISBN 859918721X

Maçonaria
L
Mulheres e maçonaria